H2a – istone
 H2a – strada principale svizzera
 H2A – lanciatore spaziale